Vittorio Alfieri (1749–1803) itáliai drámaíró, költő
 Vittorio Alfieri (1863–1918) olasz tábornok, hadügyminiszter